|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Straatsburg (officieel Internationaux de Strasbourg) van 2007 vond plaats van 21 tot en met 26 mei 2007 in de Franse stad Straatsburg. Het was de 21e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Titelhoudster Nicole Vaidišová was haar titel niet komen verdedigen.

Het zesde reekshoofd, Anabel Medina Garrigues uit Spanje, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als eerste geplaatste Française Amélie Mauresmo in drie sets. Medina Garrigues wist voor de tweede keer het toernooi van Straatsburg op haar naam te schrijven, na een eerdere zege in 2005. Het was haar zevende WTA-titel, de enige van 2007.

De Belgische Caroline Maes bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Titelhoudsters Liezel Huber en Martina Navrátilová hadden zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven.

Het als eerste geplaatste Chinese duo Yan Zi / Zheng Jie won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als vierde geplaatste koppel Alicia Molik en Sun Tiantian in twee sets. Het was hun tiende gezamenlijke titel. Geen van beide winnaressen had daarnaast eerdere dubbelspeltitels met andere partners.

Er waren Belgische noch Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

[[Koppelingsbeschrijving]]

Straatsburg 2007
Straatsburg